McKenney kan syfta på:

 William Robertson McKenney (1851–1916), amerikansk politiker
 McKenney, Virginia – en kommun (town) i Dinwiddie County i Virginia